Игуменцево — топоним:
 Игуменцево — деревня, Междуреченский район Вологодская область,
 Игуменцево — деревня в Вязниковском районе Владимирская область